Donation kan syfta på:

 Donation – en person överlåter till någon annans ägo utan att ta betalt eller kräva en ersättning, se gåva
 Organdonation – gåva av organ- och vävnadsdonation för transplantation
 Donation (godsavsöndring) – svenska kronans jord förlänades eller användes av kunglighet som betalning
 Donationsjord – en fastighet som förlänats från svenska staten till en stad
 Donationsprofessur – en professorstjänst som finansieras genom en riktad extern donation till högskolan
 Donationsgods – jordegendomar i östra Finland som Rysslands regenter lämnade i förläning till enskilda personer mellan 1721 och 1811
 Donationskyrkogården – en begravningsplats i Helsingborg
 Donationware – en programvara som får användas fritt

Se även
Mecenat – en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar